Се́льма Караха́н Кутлу́ (; ) — турецкая .

Биография и карьера 
Сельма Карахан Кутлу родилась 26 августа 1953 года в Стамбуле (Турция). 

Кутлу работала в Стамбульском городском театре. В 1991 году она дебютировала в кино, сыграв роль в фильме «Длинная узкая дорога». Сыграла более тридцати ролей в фильмах и телесериалах, работает в кастинговом агентстве Tümay Özokur Film Reklam.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки